Otremba ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Otremba (1910–1984), deutscher Geograph
 Heinz Otremba (1931–2009), deutscher Herausgeber und Heimatforscher
 Hendrik Otremba (* 1984), deutscher Musiker, Autor und bildender Künstler
 Walther Otremba (* 1951), deutscher politischer Beamter

Siehe auch:
 Otręba